Okręty US Navy o nazwie USS „Pontiac”:
 Pierwszy „Pontiac” był kanonierką o drewnianym kadłubie, która była w służbie w latach 1864-1865.
 Drugi „Pontiac” (YT-20) został zbudowany przez Peter McGishan w Athens w stanie Nowy Jork. Stępkę jednostki położono jako „Right Arm” w 1891.
 Trzeci „Pontiac” (SP-2343) nosił wcześniej nazwę „Pioneer”. Został zbudowany w 1883 w East Providence w stanie Rhode Island.
 Czwarty „Pontiac” (AF-20) był okrętem magazynowym typu Pontiac. Był w służbie w latach 1942-1945.
 Piąty „Pontiac” (YTB-756) został zbudowany przez Southern Shipbuilding Corp. w Slidell w stanie Luizjana. Stępkę położono 22 marca 1960.

Pontiac